Akzidens (von lateinisch accidens, ‚beiläufig‘, ‚zufällig‘) steht für:
 Akzidens (Philosophie), Gegenbegriff zu Substanz
 das Versetzungszeichen in der Musik-Notation

Siehe auch:
 Akzidenz